На́бережная реки́ Уша́йки — улица в центре Томска, пролегающая от Каменного моста до устья реки Ушайки. Посредством Каменного и Базарного мостов соединяется с площадью Ленина.

История 

Как улица известна с 1860-х годов. 

Согласно предположению томского краеведа Ю. П. Фёдорова, сделанному им при сопоставлении архивных данных, первые годы своего существования часть нынешней набережной реки Ушайки, расположенная между Базарным и Думским мостами, являлась начальной частью Милионной улицы (см.: Проспект Ленина).

В 1904—1906 годах была замощена, при этом, общественное управление возложило на домовладельцев улицы заботы по ежедневной уборке мостовой, а в летнее время — ещё и по её поливке.

У Думского моста силами города был разбит небольшой сад, к концу XIX века пришедший в запущенное состояние, в коем и пребывал до 1911 года, когда в нём навели порядок и присвоили название «Эрмитаж». Сад «Эрмитаж» играл заметную роль в жизни города: в летнее время здесь размещались рестораны со сценами, на которых проводились литературные и музыкальные представления, а в зимнее время — заливался каток и горки.

 у Думского (а позже — Каменного) моста работал цирк, который город сдавал в аренду разным антрепренёрам. В начале XX века в этом же здании разместился цирк Эразма Стрепетова, . Помимо прочего, в цирке Стрепетова проводились выступления борцов,
. Цирк на берегу Ушайки просуществовал до первых лет советского периода, после чего был снесён по причине ветхости.

Современность 
29 августа 2004 года, к 400-летию Томска, на Базарном мосту устроен фонтанный комплекс.

Двухэтажный дом № 12, на первом этаже которого размещались магазины, а второй — жилой, снесли в мае 2011 года, вместо него было построено четырёхэтажное здание .

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 Набережная Ушайки: как быть с «отеческими гробами»?
 Чиновники озаботились судьбой кладбища, обнаруженного на Томских набережных
 Гоголевский дом отпраздновал новоселье: как выглядит памятник, пустовавший 10 лет
 Новая жизнь Гоголевского дома: томский арбитраж открыл корпус в здании-памятнике
 Археологи уточнили границы старинного кладбища, обнаруженного на Набережной Ушайки
 РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ УШАЙКИ В ТОМСКЕ
 Официально открыта: музыканты БКЗ сыграли концерт на обновленной Набережной Ушайки
 Брат Петербурга: в Томске открыли гранитную набережную

Улицы Томска